Скелівка — село, Львівська область, Самбірський район
 Скелівка — селище, Черкаська область, Чигиринський район

Див. також 
 Скелька
 Скельки
 Скелюватка
 Скелювате